Mehrzad Madanchi (Shiraz, 10 de janeiro de 1985) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como meia.

Carreira 
Madanchi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2007 e na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Futebolistas do Persepolis F.C.
Futebolistas do Al-Shaab
Futebolistas do Al-Nasr Sports Club
Futebolistas do Al-Ahli Dubai
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007